Salina hace referencia a varios artículos:

Yacimiento
 Salina, mina o una superficie de desecación de la que se extrae sal.
 Salina, un área negativa del terreno donde se acumularon naturalmente aguas muy saladas, las que pueden evaporarse en alguna época del año.

Topónimos 
 La Salina, Colombia.
 Isla de Salina, Italia.

En Estados Unidos
 Salina (Kansas)
 Salina (Nueva York)
 Salina (Oklahoma)
 Salina (Pensilvania)
 Salina (Utah)

Además
 Palacio de la Salina, en la ciudad de Salamanca.
 Salinas, desambiguación